Kohlberg kan syfta på:
 Lawrence Kohlberg – en amerikansk psykolog (1927–1987)

Geografi

Tyskland 

 Kohlberg, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Kohlberg, Bayern – kommun i Landkreis Neustadt, Bayern, Oberpfalz,

Österrike 

 Kohlberg (Waldviertel), berg i Niederösterreich, 
 Kohlberg (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Südoststeiermark, 

Robotskapade Österrikeförgreningar